Csillag Pál (1896–1944) matematikus
 Csillag Pál (1971–) koreográfus, balettművész, balettmester, képíró, fotóművész